Oliver Zelenika (Zagreb, 14 de maio de 1993), é um futebolista Croata que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Lokomotiva. (emprestado pelo Dínamo Zagreb).

Ligações externas 
 

Naturais de Zagreb
Futebolistas da Croácia
Goleiros da Croácia
Futebolistas do GNK Dinamo Zagreb
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014